The Last Ship je název více kulturních děl:

 The Last Ship – román od Williama Brinkleye.
 The Last Ship – seriál, který vychází z knižní předlohy.
 The Last Ship – album Stinga
 The Last Ship – muzikál z písní jeho alba

Externí odkazy